Le terme Héva peut se référer à:

Personnages

Héva, une esclave marronne légendaire de l'île de La Réunion. Personnage associé à celui d'Anchaing par des liens amoureux, elle sert parfois d'allégorie pour représenter la femme réunionnaise originelle, par exemple dans le titre d'un ouvrage de Clélie Gamaleya.

Toponymes

Lac Héva, un plan d'eau de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Rivière Héva, un affluent du lac Malartic lequel et de la rivière Harricana, coulant dans Rouyn-Noranda et Rivière-Héva (MRC de La Vallée-de-l'Or), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Petite rivière Héva, un affluent de la rivière Héva, coulant dans Rivière-Héva (MRC de La Vallée-de-l'Or), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Rivière-Héva, une municipalité de la MRC de La Vallée-de-l'Or), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Héva (lieu-dit), un lieu-dit de Rivière-Héva, de la MRC de La Vallée-de-l'Or), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.